Ignace Van Der Brempt est un footballeur belge, né le  à Anvers en Belgique qui évolue au poste d'arrière droit avec le Red Bull Salzbourg.

Biographie

En club 

Il joue son premier match professionnel en Division 1A avec le Club Bruges KV le 14 septembre 2019 contre le Cercle Bruges KSV, en remplaçant Krépin Diatta à la  minute de jeu (victoire 0-2).

Le 25 septembre 2019, il fait ses débuts en Coupe de Belgique contre le Royal Francs-Borains.

En équipe nationale 

Avec les moins de 15 ans, il inscrit un but face au Pays de Galles en avril 2017. Les Belges s'imposent sur le large score de 1-5.

Avec les moins de 19 ans, il inscrit un but face à l'Albanie en novembre 2019. Les Belges s'imposent 2-1 dans ce match des éliminatoires du championnat d'Europe 2020.

Statistiques

Statistiques générales

Palmarès

En club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Naissance en avril 2002
Naissance à Anvers
Joueur du Club Bruges KV
Joueur du Red Bull Salzbourg